Theates är ett släkte av skalbaggar. Theates ingår i familjen Brachyceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Theates